Гренаде́рка:

 Гренадерка — головной убор гренадеров.
 Гренадерка — село в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

См. также 
 Гренадёрка — другое название хохлатой синицы.
 Гренадер (значения)